Страж под Ральскем ()— город в Чехии, район Ческа-Липа, Либерецкого края. Основан в 1258 году.

В период с 1960-х годов и до 2001 года в окрестностях города велась добыча урановой руды.

Население

Примечания

Ссылки 
 сайт города

Города Либерецкого края